Епархия Мбальмайо  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Мбальмайо, Камерун. Епархия Мбальмайо входит в митрополию Яунде.

История 

24 июня 1961 года Римский папа Иоанн XXIII выпустил буллу «Quemadmodum ex arbore», которой учредил епархию Мбальмайо, выделив её из архиепархии Мбальмайо.

Ординарии епархии 

 епископ Paul Etoga (24.06.1961 — 7.03.1987)
 епископ Adalbert Ndzana (7.03.1987 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
 Булла Quemadmodum ex arbore, AAS 54 (1962), p. 377

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Камеруна